Анастасия Васильевна Ковалёва (26 августа 1936 ― 12 октября 2016) ― советский и российский хозяйственный деятель, , заместитель председателя областного Совета Народных депутатов, заместитель главы администрации Ульяновской области, почётный гражданин Ульяновской области (2000).

Биография 
Анастасия Васильевна Ковалёва родилась 26 августа 1936 года в селе Вишенка Мелекесского района Ульяновской области. В 1954 году завершила обучение в Никольской средней школе. Стала трудиться коллектором Ульяновской крелиусной разведки структурно-поискового бурения. В 1960 году получила диплом о высшем образовании, окончив Ульяновский сельскохозяйственный институт.

После окончания высшего учебного заведения, на протяжении 6 лет, работала агрономом совхоза «Новотроицкий» Старо-Шайговского района Мордовской АССР. Затем перешла на работу агрономом отделения совхоза «Хмелёвский», совхоза «Правда» Мелекесского района Ульяновской области.

В марте 1960 года была принята в члены КПСС. В 1966 году избрана секретарём партийного комитета совхоза «Хмелёвский».

В сентябре 1971 года её избирают Вторым секретарём, а с сентября 1973 по сентябрь 1984 года она работала в должности первого секретаря Вешкаймского райкома партии.

В 1975 году заочно завершила обучение в Партийной школе при ЦК КПСС. Избрана членом Обкома КПСС, была депутатом областного Совета народных депутатов, являлась делегатом XXV съезда КПСС от Ульяновской области. 

С 1984 года стала работать заместителем председателя областного Совета Народных депутатов, затем, до 1992 года — заместителем главы администрации Ульяновской области.

В 2000 году была занесена в Золотую книгу Почёта Ульяновской области.

Решением депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области удостоена звания "Почётный гражданин Ульяновской области".

Проживала в городе Ульяновске. Умерла 12 октября 2016 года. Похоронена на Северном кладбище Ульяновска.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Знак Почёта 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (2000)
 другими медалями
 медаль «Почета за значительный вклад в социально-экономическое развитие Ульяновской области и многолетнюю добросовестную работу»,
 знак отличия «За заслуги перед Ульяновской областью»
 Почётный гражданин Ульяновской области.

Примечания

Ссылки 
 Анастасия Васильевна Ковалёва  
 Биография Ковалёва А.В. 

Почётные граждане Ульяновской области
Депутаты Ульяновского областного совета
Делегаты XXV съезда КПСС
Члены Ульяновского обкома КПСС
Выпускники Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии